Ройтман () — еврейская фамилия, образованная от слов красный и человек.

Известные носители 
 Ройтман, Арнольд Савельевич (Арон) (1907—1971) — советский руководитель и дирижёр Государственного оркестра Главного управления кинематографии СССР.
 Ройтман, Виталий Арнольдович (1932—2001) — советский паразитолог, доктор биологических наук.
 Ройтман, Лев Израилевич (1943—2020) — американский журналист, ведущий комментатор Радио Свобода.
 Ройтман, Марсель Самуилович (1933—2012) — советский и российский метролог, доктор технических наук.
 Ройтман, Серхио — аргентинский теннисист
 Ройтман, Фроим Менделевич (1910—1982) — советский и еврейский поэт, критик.
 Ройтман, Шлойме (1913—1985) — советский и еврейский поэт, литературовед.

Псевдонимы 
 Ильин, Евгений Ильич (1922—1987) — настоящая фамилия Ройтман; советский поэт, шахматный литератор.
 Каплан, Фанни Ефимовна — девичья фамилия Ройтман
 Кишинёвский, Иосиф — настоящая фамилия Ройтман
 Маш, Ента Гершевна — девичья фамилия Ройтман
 Окницер, Арн — настоящая фамилия Ройтман